Loewenberg est un patronyme pouvant désigner:

 (1882-1969), philosophe letton-américain
 (né en 1933), professeur de politique allemand
Deborah Loewenberg Ball (née en 1954), mathématicienne américaine

Voir aussi 
 Loewenberg, nom allemand de la ville polonaise de Lwówek Śląski

Homonymie de patronyme